Бирюкович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бирюкович, Владимир Владимирович (1893—1954) — советский историк и педагог.
 Бирюкович, Леонид Платонович (1864—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Бирюкович, Пётр Викторович (1909—1988) — известный советский психиатр, преподаватель.